św. Wilhelm z Roskilde (zm. ok. 1067/1075) – biskup Roskilde
 św. Wilhelm z Vercelli (1085–1142) – założyciel benedyktynów z Montevergine
 św. Wilhelm z Eskil (ok. 1122/1123-1203) – francuski kanonik laterański
 św. Wilhelm z Donjeon (ok. 1135 lub 1150-1209) – francuski cysters, arcybiskup Bourges
 św. Wilhelm Courtet (1590-1637) – francuski dominikanin, misjonarz, męczennik

Zobacz też Błogosławiony Wilhelm